Niemcy:
 Höhe – dzielnica Traunreut

Zobacz też:
 Danziger Höhe
 Hohe
 Höh